Шала може бити:

 Шала или пошалица, начин духовитог говора.
 Шала (роман), роман Милана Кундере

или

 Шаља (град), град у Словачкој.